San Colombano ima više značenja:
 San Colombano, Brescia
 San Colombano, Forlì-Cesena
 San Colombano, Genoa
 San Colombano, Lecco
 San Colombano, Pavia
 San Colombano, Torino
 San Colombano, Trento